Kalogeri (griechisch Καλόγεροι ‚Mönche‘) bezeichnet

 Kalogeri, zwei Felseneilande in der Ägäis
 Kalogeri, drei Felsen vor der griechischen Insel Tinos auf dem Territorium der Gemeinde Panormos (Kykladen)
 Kalogeri, ein Dorf auf dem Gebiet der griechischen Gemeinde Ierapetra